Парагуасу () — многозначный термин португальского происхождения.

Фамилия 
 Парагуасу, Эзекиел (род. 1963) — бразильский дзюдоист.

Топоним 
 Парагуасу — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Парагуасу-Паулиста — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Кабасейрас-ду-Парагуасу — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия.

  — река в Бразилии.